Карл Кёниг (; 1902—1966) — австрийский , лечебный , антропософ, основатель , автор многочисленных медицинских и философских трудов, издающихся по сей день и переводимых на многие языки, в том числе на русский.

Биография 
Родился в Вене, где посещал школу и изучал медицину (эмбриологию). Был единственным ребёнком в семье торговцев обувью. В 1927 году занялся лечебной педагогикой в Институте для людей с особыми потребностями в Арлесхайм (Швейцария). В 1929 продолжил врачебную карьеру в Институте в Стшегом (Польша). В 1929 женился на Матильде Маасберг (Mathilde Elisabeth (Tilla) Maasberg), которая родила в этом браке четверых детей. В 1936 семья Кёнигов вернулась в Вену, где К. Кёниг основал практику как детский врач. Из-за аншлюса 14 августа 1938 бежит из Австрии, в марте 1939 приезжает в Шотландию, где в июне 1940 и была основана первая Кэмпхиллская община.

Произведения

Труды, переведённые на русский язык

Труды на немецком языке 
Die ersten drei Jahre des Kindes. Freies Geistesleben, Stuttgart 1957
Neuauflage: Freies Geistesleben (Praxis Anthroposophie 29), Stuttgart 1994: ISBN 3-7725-1229-1
Embryologie und Weltentstehung. Drei Vorträge. Die Kommenden, Freiburg im Breisgau 1958
Der Mongolismus. Erscheinungsbild und Herkunft. Hippokrates, Stuttgart 1959
The human soul, Aberdeen 1959
Deutsch als Über die menschliche Seele: Freies Geistesleben (Heilpädagogik aus anthroposophischer Menschenkunde 9), Stuttgart 1989
Die Schicksale Sigmund Freuds und Josef Breuers. Freies Geistesleben (Studien und Versuche 3), Stuttgart 1962
Der Wanderer ins Morgenrot (Dichtung). Camphill House, Milltimber 1962
Die beiden Jünger Johannes. Freies Geistesleben (Anregungen zur anthroposophischen Arbeit 3), Stuttgart 1963
Die Contergan-Katastrophe. Die Frage nach den verlorenen und wiederzufindenden Leben. Die Kommenden, Freiburg im Breisgau 1963
Brüder und Schwestern. Geburtenfolge als Schicksal. Klotz, Stuttgart 1964
Ab der 8. Auflage (1983) bei: Vandenhoeck und Ruprecht, Göttingen, ISBN 3-525-59216-7
Heilpädagogische Diagnostik (2 Teile mit sechs resp. drei Vorträgen „für Heilpädagogen und Sozialarbeiter“). Typoskript Berlin 1965
Neuauflage: Natura, Arlesheim 1994, ISBN 3-7235-0726-3
Bruder Tier. Mensch und Tier in Mythos und Evolution. Freies Geistesleben, Stuttgart 1967
Über Rudolf Steiners Seelenkalender. Freies Geistesleben, Stuttgart 1970
Sinnesentwicklung und Leiberfahrung. Heilpädagogische Gesichtspunkte zur Sinneslehre Rudolf Steiners. Freies Geistesleben, Stuttgart 1971
Geister unter dem Zeitgeist. Biographisches zur Phänomenologie des 19. Jahrhunderts. Freies Geistesleben, Stuttgart 1973
Sprachverständnis und Sprachbehandlung (mit Georg von Arnim und Ursula Herberg). Freies Geistesleben (Heilpädagogik aus anthroposophischer Menschenkunde 4), Stuttgart 1978
Die Mission des Gewissens. Fünf Vorträge. Freies Geistesleben, Stuttgart 1992, ISBN 3-7725-0906-1
Der Impuls der Dorfgemeinschaft. Menschenkundliche Grundlagen für das Zusammenleben von Erwachsenen mit und ohne Behinderung. Freies Geistesleben, Stuttgart 1994, ISBN 3-7725-1176-7
Der innere Pfad. Sieben Vorträge über Meditation und geistige Schulung. Freies Geistesleben, Stuttgart 1995, ISBN 3-7725-1532-0
Auferweckung und Auferstehung. Vier Ostervorträge. Freies Geistesleben, Stuttgart 1997, ISBN 3-7725-1624-6
Auch eine Weihnachtsgeschichte. Freies Geistesleben, Stuttgart 1998, ISBN 3-7725-1764-1
Der Kreis der zwölf Sinne und die sieben Lebensprozesse. Freies Geistesleben, Stuttgart 1999, ISBN 3-7725-1858-3
Vorträge zum „Heilpädagogischen Kurs“ Rudolf Steiners. Freies Geistesleben, Stuttgart 2000, ISBN 3-7725-1968-7

Примечания

Ссылки 
 Кэмпхиллская педагогика
 Инклюзивное образование
 Вальдорфская педагогика

Педагоги по алфавиту
Выпускники Венского университета